, une ancienne localité du comté d'Inyo en Californie.
 Owensville, une ville du comté de Gibson dans l'Indiana.
 , une communauté du comté d'Anne Arundel dans le Maryland.
 Owensville, une ville du comté de Gasconade, dans le Missouri.
 Owensville, un village du comté de Clermont en Ohio.
 , une ancienne localité du comté de Robertson au Texas.